Лахуд — прізвище. Відомі носії:
 Гібран Лахуд — мексиканський футболіст
 Еміль Лахуд — президент Лівану
 Рей ЛаХуд — американський політик